Агвахе де ла Туна има више значења:
  Агвахе де ла Туна (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агвахе де ла Туна, Куартел Милитар (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику